Things to Make and Do è il terzo album discografico in studio del duo musicale Moloko, pubblicato nel 2000.

Tracce

Singoli estratti
 Sing It Back (Boris Musical Mix) - #4 UK
 The Time Is Now - #2 UK
 Pure Pleasure Seeker - #21 UK
 Indigo - #51 UK

Collegamenti esterni 
 

Album di musica elettronica